Wellington Heights ist der Name folgender Orte:
 Wellington Heights (Indiana), USA
 Wellington Heights (Kalifornien), USA
 Wellington Heights (Virginia), USA
 Wellington Heights (West Virginia), USA